Сингапур се први пут појавио на Олимпијским играма 1948. године. Од тада Сингапур је пропустио Летње олимпијске игре одржане 1964, када је слао своје спортисте у оквиру са малезијског тима и то 1980. када се придружио бојкоту игара у Москви.

На Зимским олимпијским играма Сингапур никада није учествовао и никада није био домаћин олимпијских игара.

Сингапурскиски олимпијци су закључно са 2008. годином освојили 2 медаље на олимпијадама, обе сребрне и обе са Летњих олимпијских игара. 

Национални олимпијски комитет Сингапура -{Singapore Olympic and Sports Council}- је основан 1947. и признат од стране МОКа исте године. Олимпијски комитет је своје садашњи наслов Сингапурски национални олимпијски савет (-{Singapore National Olympic Council}-) добио 1970. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Сингапур на олимпијским играма